Lengua de vaca puede hacer referencia a:

 La lengua de la res o vaca, un producto de casquería con la que se elaboran algunos platos.

 Anchusa spp., 
Anchusa arvensis
Anchusa azurea
Anchusa officinalis
Anchusa undulata
Buddleja sessiliflora
Echeveria gibbiflora
Echium spp., 
Echium plantagineum
Echium vulgareHydnum repandum, especie de seta u hongo.
'Knautia arvensis, planta de las zonas templadas de Europa y Norte de África donde crece en los bosques y zonas templadas soleadas. 
Mesembryanthemum crystallinum
 'Opuntia auberi, cactus originario de Centroamérica, Cuba y las Antillas.
Plantago lanceolata
Rumex spp., hierba silvestre o quelite consumido en México. Particularmente:
Rumex acetosa
Rumex crispus
Rumex hymenosepalus
Rumex pulcher
Rumex obtusifolius
Senecio fistulosus